Brüelbach ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Brüelbach (Fischbach), auch Gumpenwisenbach und Chüngelbach genannt, linker Zufluss des Fischbachs (zur Glatt) bei Dielsdorf, Kanton Zürich
 Brüelbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt bei Opfikon, Kanton Zürich
 Brüelbach (Töss), linker Zufluss der Töss in der Gemeinde Kyburg, Kanton Zürich
 Brüelbächli, rechter Zufluss der Reuss in der Gemeinde Gebenstorf, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Brühlbach